III женский турнир Волейбольной Лиги наций проходил с 25 мая по 25 июня 2021 года в итальянском городе Римини с участием 16 команд. Победителем третий раз подряд стала сборная США.

Участники и система соревнования 
В турнире принимали участие 16 сборных:
 основные команды: , , , , , , , , , , , ;
 претенденты: , ,  (дебютант Лиги наций), .

Из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, команды перед началом турнира прошли 14-дневный карантин, а по ходу соревнования регулярно сдавали тесты на COVID-19. Все матчи турнира прошли на одной арене и без зрителей; в период нахождения сборных в Римини были установлены ограничения на передвижения игроков. Матчи проходили без смены сторон, вместо линейных судей использовалась видеосистема, а вместо пресс-конференций — виртуальные микст-зоны. На предварительном этапе команды сыграли каждая с каждой в один круг по туровой системе. Четвёрка сильнейших команд вышла в финальный раунд, где сыграла полуфинальные матчи и финалы за 1-е и 3-е места.

Все команды-участницы турнира получили право выступить и в следующем сезоне в связи с отменой розыгрыша Кубка претендентов, матчи которого должны были пройти с 30 июня по 4 июля в хорватском Задаре.

Предварительный раунд

Турнирная таблица

Результаты

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

5-я неделя

Финальный раунд

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Символическая сборная 

Самым ценным игроком турнира признана Мишель Барч-Хакли.

Призёры 
 : Фолуке Акинрадево, Мишель Барч-Хакли, Хейли Вашингтон, Джастин Вонг-Орантес, ТеТори Диксон, Андреа Дрюс, Лорен Карлини, Меган Кортни, Джордан Ларсон, Чиака Огбогу, Катрин Пламмер, Джордин Поултер, Келси Робинсон, Ханна Тапп, Джордан Томпсон, Сара Уилхайт, Кимберли Хилл, Майка Хэнкок. Главный тренер — Карч Кирай.

 : Аденизия, Ана Кристина, Бия, Габи, Дани Линс, Камила Брайт, Карол, Карол Гаттас, Лоренн, Макрис, Маяни, Наталия, Ниеме, Роберта, Розамария, Тандара, Фе Гарай, Шейла. Главный тренер — Зе Роберто.

 : Симге Шебнем Акёз, Ханде Баладын, Мерьем Боз, Зехра Гюнеш, Дерья Джебеджиоглу, Айдын Илкин, Мелиха Исмаилоглу, Аслы Калач, Эбрар Каракурт, Джансу Озбай, Буше Унал, Кюбра Чалышкан, Салиха Шахин, Тугба Шеноглу, Эда Эрдем, Шейма Эрджан. Главный тренер — Джованни Гуидетти.

Итоговое положение

См. также 
 Волейбольная Лига наций 2021 (мужчины)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

2021
Спорт в Италии в 2021 году
Международные соревнования по волейболу в Италии
2021 год в волейболе